Lista przedstawia zawodników, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA (2021/22) na liście A.

Zasady zgłaszania zawodników precyzyjnie określa regulamin. Termin zgłaszania zawodników na liście A upłynął 1 września 2021 roku, z zachowaniem następujących reguł:

 na liście nie mogło się znaleźć więcej niż 25 zawodników (przynajmniej 2 z nich to bramkarze i tylko na tej pozycji mogą występować)
 przynajmniej ośmiu zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubach na terenie kraju, z którego pochodzi klub
 przynajmniej czterech zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubie

Kluby, które wywalczą awans do fazy pucharowej rozgrywek będą mogły dokonać maksimum trzech zmian w liście zgłoszonych zawodników w terminie do 1 lutego 2022 roku. Co najwyżej jeden z tych trzech piłkarzy mógł jesienią brać udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

Jeżeli długotrwałej kontuzji (przynajmniej na 30 dni) dozna dwóch ze zgłoszonych na liście A bramkarzy, klub w każdej chwili może zgłosić nowego bramkarza. W tym czasie wcześniej zgłoszony bramkarz nie może brać udziału w rozgrywkach.

Zawodnicy z listy B również mogą brać udział w rozgrywkach. Liczba zawodników zgłoszonych na liście B jest nieograniczona, jednak muszą to być zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 2000 roku, którzy w klubie są zgłoszeni nieprzerwanie od przynajmniej dwóch lat od ukończenia 15. roku życia. Zawodnicy mający 16 lat mogą również zostać zgłoszeni na liście B, jeżeli są zgłoszeni do rozgrywek w barwach klubu przynajmniej od dwóch lat (nieprzerwanie).

Grupa A

Trener:  Pep Guardiola (ur. 18 stycznia 1971)

Trener:  Mauricio Pochettino (ur. 2 marca 1972)

Trener:  Jesse Marsch (ur. 8 listopada 1973)

Trener:  Philippe Clement (ur. 22 marca 1974)

Grupa B

Trener:  Diego Simeone (ur. 28 kwietnia 1970)

Trener:  Jürgen Klopp (ur. 16 czerwca 1967)

Trener:  Sérgio Conceição (ur. 15 listopada 1974)

Trener:  Stefano Pioli (ur. 20 października 1965)

Grupa C

Trener:  Rúben Amorim (ur. 27 stycznia 1985)

Trener:  Marco Rose (ur. 11 września 1976)

Trener:  Erik ten Hag (ur. 2 lutego 1970)

Trener:  Sergen Yalçın (ur. 5 października 1972)

Grupa D

Trener:  Simone Inzaghi (ur. 5 kwietnia 1976)

Trener:  Carlo Ancelotti (ur. 10 czerwca 1959)

Trener:  Roberto De Zerbi (ur. 6 czerwca 1979)

Trener:  Jurij Wernydub (ur. 22 stycznia 1966)

Grupa E

Trener:  Julian Nagelsmann (ur. 23 lipca 1987)

Trener:  Ronald Koeman (ur. 21 marca 1963) – zwolniony po 3 kolejce Sergi Barjuán (ur. 28 grudnia 1971) – tymczasowo zatrudniony przed 4 kolejką Xavi (ur. 25 stycznia 1980) – zatrudniony przed 5 kolejką

Trener:  Jorge Jesus (ur. 24 lipca 1954) – zwolniony po fazie grupowej Nélson Veríssimo (ur. 17 kwietnia 1977) – zatrudniony przed fazą pucharową

Trener:  Mircea Lucescu (ur. 29 lipca 1945)

Grupa F

Trener:  Unai Emery (ur. 3 listopada 1971)

Trener:  Ole Gunnar Solskjær (ur. 26 lutego 1973) – zwolniony po 4 kolejce Michael Carrick (ur. 28 lipca 1981)  – tymczasowo zatrudniony przed 5 kolejką Ralf Rangnick (ur. 29 czerwca 1958)  – zatrudniony przed 6 kolejką

Trener:  Gian Piero Gasperini (ur. 26 stycznia 1958)

Trener:  David Wagner (ur. 19 października 1971)

Grupa G

Trener:  Jocelyn Gourvennec (ur. 22 marca 1972)

Trener:  Julen Lopetegui (ur. 28 sierpnia 1966)

Trener:  Matthias Jaissle (ur. 5 kwietnia 1988)

Trener:  Mark van Bommel (ur. 22 kwietnia 1977) – zwolniony po 3 kolejce Florian Kohfeldt (ur. 5 października 1982) – zatrudniony przed 4 kolejką

Grupa H

Trener:  Thomas Tuchel (ur. 29 sierpnia 1973)

Trener:  Massimiliano Allegri (ur. 11 sierpnia 1967)

Trener:  Siergiej Siemak (ur. 27 lutego 1976)

Trener:  Jon Dahl Tomasson (ur. 29 sierpnia 1976)

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2021/2022)